Houlle et Houle sont deux noms propres très semblables.

Patronyme 

 Hugo Houle (1990-), coureur cycliste canadien, membre de l'équipe Astana depuis 2018 ;
 Jean-François Houle (1975-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Marc Houle (1972-), compositeur et producteur de musique électronique canadien ;
 Pierre Houle, réalisateur et acteur québécois ;
 Réjean Houle (1949-), joueur canadien de hockey sur glace.

Hydronyme  

 Houlle, rivière française dans la région Nord-Pas-de-Calais et affluent du fleuve côtier l'Aa

Toponyme 

 Houlle, commune française située dans le département du Pas-de-Calais et de la région Hauts-de-France.